Marsi – popolo italico di lingua osco-umbra  
Marsi (Germani) – tribù germanica occidentale
Reto (Marsi) – personaggio dell'Eneide di Virgilio
Lingua marsa – varietà della lingua umbra